Holliday kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Holliday (Missouri)
Holliday (Texas)